Чума́к — історична українська назва торговця сіллю (XVI—XIX століття); особа, що займалася торговельно-візницьким промислом.

Етимологія слова «чумак» і на сьогодні залишається дискусійною. Вважається, що походження терміну від того, що чумак як степовий мандрівник своїм зовнішнім виглядом (промащеним дьогтем, вкритим пилом одягом) нагадував хворого на чуму. Часто чумаки були першими вісниками для своїх земляків поширення цієї хвороби в інших землях.

В інтерпретації автора, чумак — це суб'єкт торгово-транспортного підприємництва, який здійснював артільним способом купівлю, транспортування та продаж різноманітних товарів широкого вжитку (здебільшого солі та риби) з метою отримання прибутку.

Прізвище 

Чума́к — поширене українське прізвище, утворене від сфери діяльності чумацтво.

Носії

А 
 Чумак Алан Володимирович (1935—2017) — російський цілитель-екстрасенс.
 Чумак Анатолій Андрійович ( 1946) — заступник директора ННЦРМ НАМНУ, імунолог, заслужений діяч науки та техніки України.
 Чумак Андрій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чумак Аркадій Степанович ( 1929) — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 10—12-го скликань.

В 
 Чумак Валентина Валеріанівна (?) — новатор виробництва, заточувальниця. Депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання.
 Чумак Василь Григорович (1901—1919) — український поет.
 Чумак Василь Олегович (2002—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чумак Віктор Васильович ( 1958) — український правознавець, генерал-майор юстиції запасу. Народний депутат України 7-го та 8-го скликань.
 Чумак Віктор Іванович ( 1949) — радянський футболіст.
 Чумак Віталій Лукич ( 1949) — доктор хімічних наук, професор.
 Чумак Віталій Миколайович (1990—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чумак Володимир Іванович — заслужений лікар України.

Г 
 Чумак Галина Володимирівна ( 1948) — директор Донецького обласного художнього музею, заслужений працівник культури України.

Д 
 Чумак Дмитро ( 1990) — український важкоатлет.
 Чумак Дмитро Михайлович (1913—1944) — учасник Другої світової війни, розвідник, єфрейтор, Герой Радянського Союзу.
 Чумак Дмитро Олександрович ( 1980) — український фехтувальник, олімпієць.
 Чумак Дмитро Сергійович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Чумак Євген Анатолійович ( 1995) — український футболіст.

І 
 Чумак Іван Володимирович ( 1937) — український журналіст, редактор, письменник.
 Чумак Іван Михайлович (1926—2004) — український скульптор.

К 
 Чумак Клавдія Василівна ( 1919) — мистецтвознавець.

М 
 Чумак Максим Вікторович (1984—2023) — український спортсмен, лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році, майстер спорту України з дзюдо та самбо.
 Чумак Микола Васильович (* 1950) — заступник голови Бахмацької районної ради народних депутатів Чернігівської області. Народний депутат України 2-го скликання.
 Чумак Микола Миколайович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Чумак Микола Федорович ( 1947) — український політик, голова Вінницької облдержадміністрації у 1998—1999 рр.

Н 
 Чумак Никифор Васильович (1892—1938) — художник-кустар, бандурист.

О 
 Чумак Олег Володимирович ( 1970) — український важкоатлет, учасник Олімпійських ігор 1996 року, бронзовий призер чемпіонату Європи 1997 року.
 Чумак Олександр Сергійович — заслужений шахтар України.

П 
 Чумак Павло Іванович (1925—1997) — Герой Радянського Союзу.

Р 
 Чумак Роман Мусійович ( 1918) — український поет.
 Чумак Роман Юрійович ( 1982) — український футболіст.

С 
 Чумак Сергій Павлович — в.о. директора Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Ю 
 Чумак Юлія Олегівна ( 1996) — українська плавчиня, світова рекордсменка. Чемпіонка Європи; віцечемпіонка світу.
 Чумак Юрій Васильович (* 1937) — український живописець-монументаліст.
 Чумак Юрій Вікторович (* 1978) — кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів, директор Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського.
 Чумак Юрій Олександрович ( 1962) — український футбольний тренер і колишній футболіст.

Псевдоніми 
 Чумак — Мельничук Василь Андрійович

Ойконіми 

Села:
 Чумак — Донецька область, Тельманівський район
 Чумак — Чернігівська область, Ріпкинський район

Див. також 
 Чумаки (значення)

Інше 
 ЗАТ «Чумак» — виробник харчових продуктів з міста Каховка, а також торговельна марка Чумак — торговельна марка, яка належить ЗАТ «Чумак»

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ак